David Hicks ou Dave Hicks peut faire référence à :
 (1975- ), personnalité australienne anciennement détenue à la prison de Guantanamo Bay,
 (1942- ), aumônier militaire américain,
 (1945- ), sauteur à ski américain,
 (1988- ), joueur américain de basket-ball,
 (1929–1998), designer d'intérieur britannique,
Dave Hicks, motocycliste,
David Hicks, éditeur,
David Hicks, cinéaste.